Mamblas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Mamblas (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Mamblas (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar